Runaway ():

 Runaway — музыкант.

Компьютерные игры 
 Runaway — игры в жанре квест:
 Runaway: A Road Adventure
 Runaway 2: The Dream of the Turtle
 Runaway 3: A Twist of Fate

Песни 

 «Runaway» — песня Дела Шеннона.
 «Runaway» — песня группы Bon Jovi.
 «Runaway» — песня Аврил Лавин.
 «Runaway» — сингл канадской метал группы Hail the Villain.
 «Runaway» — песня группы Linkin Park.
 «Runaway» — песня Канье Уэста.
 «Runaway» — песня группы Maroon 5.
 «Runaway» — песня группы Jamiroquai.
 «Runaway» — песня группы Zebrahead.
 «Runaway» — песня группы Marillion.
 «Runaway» — песня в стиле электропоп группы Ladytron.
 «Runaway» — песня американского рэпера Lil Peep.
 «Runaway Love» — третий сингл Ludacris'а с пятого альбома Release Therapy.
 «Runaway (U & I)»  — песня электронного дуэта Galantis.